Toto je seznam obcí v departementu Meuse ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Meuse